Het ATP-toernooi van Parijs 2010 werd van 8 tot en met 14 november gespeeld in de Franse stad Parijs. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van het Palais Omnisports de Paris-Bercy. Vanwege sponsorcontracten is de officiële naam van het toernooi BNP Paribas Masters.

De enkelspel-titelverdediger bij het begin van het toernooi is Novak Đoković; titelverdedigers in het dubbelspel zijn Daniel Nestor en Nenad Zimonjić.

Enkelspel

Geplaatste spelers 
Alle geplaatste spelers ontvangen een bye voor de eerste ronde.

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers 
De 8 hoogst geplaatste spelers ontvangen een bye voor de eerste ronde.

Prijzengeld en ATP-punten

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

Parijs
ATP-toernooi van Parijs